Die CIMB KL Open 2007 fanden vom 14. bis 17. März 2007 in Kuala Lumpur, Malaysia statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Kategorie 4 Star. Es war mit 40.000 US-Dollar dotiert.
 
Vorjahressieger war Mohd Azlan Iskandar, der im Viertelfinale gegen Karim Darwish ausschied. Das Endspiel gewann Mohammed Abbas gegen Stewart Boswell mit 11:6, 11:5 und 11:5.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Nafzahizam Adnan einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2006/07
WSA World Tour 2006/07
2007